Bengt Persson kan syfta på:

Bengt Persson (1928–1967), skådespelare
Bengt "BP" Persson (1939–2013), hinderlöpare
Bengt Persson (född 1954), militär